Il singolare  dell'Intersport Heilbronn Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Benjamin Becker era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Michael Berrer ha battuto in finale 6–3, 7–6(4) Andrej Golubev.

Teste di serie

  Michael Berrer (campione)
  Daniel Brands (primo turno)
  Jan Hernych (primo turno)
  Mario Ančić (primo turno)

 Harel Levy (primo turno)
 Karol Beck (quarti di finale)
 Björn Phau (primo turno)
 Oleksandr Dolhopolov Jr. (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Intersport Heilbronn Open 2010